Hopland steht für:

 Hopland (Kalifornien), Census-designated place im US-Bundesstaat Kalifornien
 Nikolai Hopland (* 2004), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Old Hopland